Perterer ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Perterer (1902–1962), österreichischer Freiwilliger im spanischen Bürgerkrieg
 Lisa Perterer (* 1991), österreichische Triathletin
 Manfred Perterer (* 1960), österreichischer Journalist